Herb gminy Zakrzewo w województwie kujawsko-pomorskim
 Herb gminy Zakrzewo w województwie wielkopolskim